Maruyama se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kiyoshi Maruyama
 Munetoshi Maruyama
 Toshiaki Maruyama